Термин Сиро-маланкарска црква се може односити на:
 Маланкарска црква, историјска индијска црква западносирског обреда
 Сиро-маланкарска православна црква, оријентално-православна црква у Индији
 Сиро-маланкарска католичка црква, источно-католичка црква у Индији